Amadou Diawara (1997) – calciatore guineano
 Baba Diawara, propr. Papa Babacar Diawara (1988) – calciatore senegalese
 Banou Diawara (1992) – calciatore burkinabé
 Coumba Dickel Diawara (1959) – ex cestista senegalese
 Digué Diawara (1998) – cestista francese
 Djéné Diawara (1985) – cestista maliana con cittadinanza francese
 Djibril Diawara (1975) – ex calciatore senegalese
 Fatoumata Diawara (1982) – chitarrista, compositrice e attrice maliana
 Fousseni Diawara (1980) – ex calciatore maliano
 Ismael Diawara (1994) – calciatore svedese naturalizzato maliano
 Kaba Diawara (1975) – ex calciatore francese naturalizzato guineano
 Lamine Diawara (1971) – ex cestista maliano
 Mamadou Diawara (1989) – calciatore francese
 Naré Diawara (1983) – ex cestista maliana
 Samba Diawara (1978) – allenatore di calcio ed ex calciatore maliano
 Souleymane Diawara (1978) – ex calciatore senegalese
 Yakhouba Diawara (1982) – cestista francese